Teufel, německy čert, může být také:
příjmení
 Erasmus von Teufel – rakouský generál císaře Ferdinanda I. Habsburského
 Christoph Teufel – dolnorakouský rytíř
 Oskar Teufel – rakouský továrník a politik

ostatní
 Teuffel, Teufel či Teufelsturm – zaniklá hradební věž (bašta) v Českých Budějovicích